Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 52:

 52 Dywizjon Artylerii Lekkiej (1939)
 52 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1952-1956)
 52 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1952-1956)